Le tournoi de tennis d'Indonésie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute à Jakarta du 8 au .

Linda Wild remporte le simple dames. En finale, elle bat Yayuk Basuki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rika Hiraki et Naoko Kijimuta.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indonésie
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Indonesie
1996 en Indonésie
Tennis en avril 1996